Un albero veloce e frugale è un tipo di albero di classificazione caratterizzato dalla presenza di almeno un nodo foglia per ogni livello. Gli alberi veloci e frugali vennero introdotti nel 2003 da Laura Martignon. Hanno come caratteristica peculiare la semplicità sia nell'esecuzione che nella costruzione, e costituiscono una sorta di euristica semplice nella classe degli strumenti adattativi postulati da Gerd Gigerenzer e dal Centro per il Comportamento e la Cognizione Adattiva. Modelli simili erano stati precedentemente utilizzati da Martignon & Hoffrage, 1999; Green e Mehr, 1997; Dhami e Ayton, 2001; Dhami e Harries, 2001 e Fischer, Steiner, Zucol, Berger, Martignon, et al. 2002.

Caratteristiche
Gli elementi fondamentali su cui fondare una classificazione binaria sono set di segnali. L'albero veloce e frugale stabilisce una classifica e, secondo la classifica, una topologia dell'albero. Una volta stabilita la classifica, l'albero veloce e frugale controlla una cue alla volta e a ogni passo uno dei possibili risultati della cue considerata è un nodo di uscita che consente una decisione. Anche gli alberi veloci e frugali possono essere descritti in termini di elementi costruttivi. In primo luogo, hanno una regola di ricerca: Esaminano le indicazioni in un ordine specifico. In secondo luogo, hanno una regola di arresto: ogni cue ha un valore che porta ad un nodo di uscita e quindi ad una classificazione, e un altro valore che porta alla consultazione della successiva cue nella gerarchia cue (l'eccezione è l'ultimo cue della gerarchia, che ha due nodi di uscita). Infine, hanno una regola di classificazione.

Esempio 
La figura 1 illustra un albero veloce e frugale per classificare un paziente come "alto rischio" di avere un infarto al cuore e dover essere quindi inviato alla "unità di cura coronarica" o "basso rischio" e quindi essere inviato ad un "Letto regolare. Gli alberi veloci e frugali sono stati caratterizzati matematicamente come classificatori lessicografici (Martignon, Katsikopoulos e Woike, 2008) e come classificatori lineari con pesi non compensatori (Martignon, Katsikopoulos e Woike, 2008). La loro "topologia" e la loro costruzione sono state analizzate usando la teoria di "signal detection" (Luan, Schooler e Gigerenzer, 2011) e la loro performance e robustezza rispetto alla regressione e le CART sono state studiate da Laskey e Martignon (2014). Uno studio approfondito sulla robustezza, il valore predittivo e la sensibilità / specificità degli alberi Fast-And-Frugal rispetto a quelli di Naive Bayes e di Full Natural Frequency Trees è stato condotto da Woike, Hoffrage & Martignon.

Note

Bibliografia 
 

Intelligenza artificiale